

Takashima est un nom japonais traditionnel. Pour les Japonais nés avant 1868, année d'ouverture de l'ère Meiji, le nom de famille (ou le nom d'école), précède le prénom (ou le nom d'artiste).

 Takashima Tomonosuke (1844-1916), général de l'armée impériale japonaise ;
 Takashima Hokkai (1850-1931), peintre, ingénieur et botaniste japonais ;
 Tadao Takashima (1930-2019), acteur et musicien japonais de jazz ;
 Minako Takashima (-), joueuse japonaise de football.

Toponymes 
 peut se rapporter à plusieurs toponymes japonais :
 l'île de Takeshima, dépendant de la ville de Gamagōri (préfecture d'Aichi), dans la baie de Mikawa ;
 l'île de Takeshima de l'archipel Ōsumi, dans la préfecture de Kagoshima ;
 l'île inhabitée de Takeshima, dépendant de la ville d'Amakusa, dans la préfecture de Kumamoto ;
 l'île de Takeshima dans la préfecture de Miyagi ;
 l'île inhabitée de Takeshima, dépendant de la ville de Yamaguchi, dans la préfecture de Yamaguchi ;
 les Rochers Liancourt, revendiqués par le Japon sous le nom de Takeshima ;
 Takashima, ancien bourg situé dans la préfecture de Nagasaki, au Japon ;
 Takashima, ville située dans la préfecture de Shiga, au Japon ;
 Ulleungdo, une île coréenne appelée par le passé « Takeshima » au Japon.

Architecture 
 Château de Takashima, château japonais situé à Suwa, au centre du Japon

Astronomie 
 (5179) Takeshima, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes

Autres 
 Mine de charbon de Takashima, exploitation minière située sur une île au large de Nagasaki, au Japon